Немања Милетић је име и презиме следећих људи:
Немања Милетић (фудбалер, рођен јануара 1991), српски фудбалер
Немања Милетић (фудбалер, рођен јула 1991), српски фудбалер